Pininfarina SpA (укр. Пінінфаріна Спа) (повна назва Carozzeria Pininfarina SpA) — одна з найвідоміших італійських фірм, що займаються кузовобудівництвом і дизайном автомобілів. Знаходиться в Камбіано (Італія). Заснована в 1930 році під назвою Carrozzeria Pinin Farina дизайнером і інженером Джованні Баттіста Фаріна «Пінін» (Giovanni Battista «Pinin» Farina). Назва фірми — поєднання прізвиська та прізвища.

Pininfarina розробляла автомобілі для таких компаній — Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, Cadillac, Jaguar, Volvo, Alfa Romeo, Honda, Fiat, Peugeot і Lancia. Вона також розробляла трамваї у Франції та Греції, високошвидкісні поїзди в Голландії, і візки в США. З 1980-х Pininfarina були проведені консультації з промисловості і дизайну інтер'єру.

Pininfarina керував син Баттіста Sergio Pininfarina до 2001 року, потім його онук Андреа Пінінфаріна до своєї смерті в 2008 році. Замість нього був призначений наступником Паоло Пінінфаріна, молодший брат Андреа.

У групі Pininfarina працює понад 3000 осіб по всій Європі, а також в Марокко та Китаї. Акції Pininfarina зареєстровані і публічно торгуються на Borsa Italiana (Міланська фондова біржа). На 2018 рік Mahindra Group володіє найбільшою частиною акцій компанії (76.06%).

Проекти 

 1912 Fiat Tipo Zero (Pininfarina)
 1947 Cisitalia 202 (Pininfarina)
 1953 Ferrari 375 MM Berlinetta (Pininfarina)
 1954 Cadillac PF 200 Cabriolet (Pininfarina)
 1954 Lancia Aurelia B24 S (Pininfarina)
 1956 Rambler Palm Beach (Pininfarina)
 1957 Lancia Florida II (Pininfarina)
 1958 Cadillac Skylight (Pininfarina)
 1959 Cadillac Starlight (Pininfarina)
 1960 Pininfarina X (Pininfarina)
 1960 Chevrolet Corvair Coupe Speciale (Pininfarina)
 1960 Abarth Monoposto da record (Pininfarina)
 1961 Cadillac PF Jacqueline (Pininfarina)
 1963 Chevrolet Rondine (Pininfarina)
 1963 Alfa Romeo 2600 Coupe Speciale (Pininfarina)
 1963 Fiat 2300 Laisanne (Pininfarina)
 1963 Pininfarina PF Sigma (Pininfarina)
 1967 Pininfarina BMC-1800 Berlina-Aereodinamica (Pininfarina)
 1967 Ferrari Dino 206 Competizione (Pininfarina)
 1968 Alfa Romeo P33 Roadster (Pininfarina)
 1968 Ferrari 250 P5 (Pininfarina)
 1968 Ferrari P6 (Pininfarina)
 1968 Pininfarina BLMC 1100 (Pininfarina)
 1969 Fiat 128 Teenager (Pininfarina)
 1969 Pininfarina Sigma Grand Prix monoposto F1 (Pininfarina)
 1969 Ferrari 512 S (Pininfarina)
 1969 Abarth 2000 (Pininfarina)
 1969 Alfa Romeo 33/2 (Pininfarina)
 1970 Ferrari Modulo (Pininfarina)
 1971 Ferrari 512 BB (Pininfarina)
 1971 Alfa Romeo 33 Spider (Pininfarina)
 1971 NSU Ro 80 (Pininfarina)
 1972 Alfa Romeo Alfetta Spider (Pininfarina)
 1973 Chevrolet XP-897GT Two-Rotor (Pininfarina)
 1973 Autobianchi A 112 Giovani (Pininfarina)
 1974 Ferrari CR 25 (Pininfarina)
 1975 Alfa Romeo Eagle (Pininfarina)
 1976 Peugeot Peugette (Pininfarina)
 1978 Jaguar XJ Spider (Pininfarina)
 1978 Pininfarina Studio CNR (Pininfarina)
 1978 Fiat Ecos (Pininfarina)
 1980 Ferrari Pinin (Pininfarina)
 1981 Audi Quartz (Pininfarina)
 1983 Fiat Ritmo Coupe (Pininfarina)
 1984 Honda HP-X (Pininfarina)
 1985 Peugeot Griffe 4 (Pininfarina)
 1986 Alfa Romeo Vivace Coupe and Spider (Pininfarina)
 1988 Lancia HIT (Pininfarina)
 1989 Ferrari Mythos (Pininfarina)
 1990 Pininfarina CNR E2 (Pininfarina)
 1991 Opel Chronos (Pininfarina)
 1992 Pininfarina Ethos (Pininfarina)
 1992 Fiat Fiat Cinquecento pick-up (Pininfarina)
 1993 Pininfarina Ethos 2 (Pininfarina)
 1994 Pininfarina Ethos 3 (Pininfarina)
 1994 Fiat Spunto (Pininfarina)
 1994 Ferrari F512M (Pininfarina)
 1995 Fiat Coupe (Pininfarina)
 1995 Honda SSM (Pininfarina)
 1995 Honda Argento Vivo (Pininfarina)
 1995 Ferrari F50 (Pininfarina)
 1996 Pininfarina Eta Beta (Pininfarina)
 1996 Fiat Sing e Song (Pininfarina)
 1997 Peugeot Nautilus (Pininfarina)
 1998 Mitsubishi Pajero Pinin (IO) (Pininfarina)
 1998 Alfa Romeo Dardo (Pininfarina)
 1999 Ferrari 360 (Pininfarina)
 1999 Pininfarina Metrocubo (Pininfarina)
 1999 Fiat Wish (Pininfarina)
 1999 Peugeot 206 (Pininfarina)
 2000 Ferrari Rossa (Pininfarina)
 2001 Citroen Osee (Pininfarina)
 2001 Ford Start (Pininfarina)
 2001 Hyundai Matrix (Pininfarina)
 2002 Hafei HF Fantasy (Pininfarina)
 2002 Ferrari Enzo Ferrari (Pininfarina)
 2003 Pininfarina Enjoy (Pininfarina)
 2003 Maserati Quattroporte (Pininfarina)
 2003 Chevrolet Lacetti(Daewoo Nubira) (Pininfarina) 
 2003 Ferrari 612 Scaglietti (Pininfarina)
 2004 Pininfarina Nido (Pininfarina)
 2004 Ferrari Superamerica (Pininfarina)
 2004 Pininfarina Double-Face (Pininfarina)
 2005 Chery M14 (Pininfarina)
 2005 Maserati Birdcage 75th (Pininfarina)
 2006 Ferrari P4-5 (Pininfarina)
 2009 Ferrari 458 Italia (Pininfarina)
 2011 Ferrari FF (Pininfarina)

Посилання 
Офіційний сайт компанії 

Автобудівні підприємства Італії
Підприємства П'ємонту